Лиза Лангсет (, род. 20 апреля 1975, Стокгольм, Швеция) — шведский автор сценария и режиссёр. Среди наиболее известных её фильмов — «К чему-то прекрасному» (2010) и «Эйфория» (2017).

Биография 

Лангсет начала свою карьеру в качестве сценариста и театрального режиссёра. В 2004 году она режиссировала постановку собственной пьесы «Влюблённые» с Нуми Рапас в главной роли. В 2006 году она стала режиссёром короткометражного фильма на шведском языке «Godkänd».

В 2009 году она выступила в роли режиссёра своего первого полнометражного фильма «К чему-то прекрасному», киноадаптации одной из её пьес с Алисией Викандер в роли Катарины. За эту работу в 2010 году Лангсет получила премию «Guldbagge Award for Best Screenplay» (за лучший сценарий), а также номинацию за лучшую режиссуру.

Комедийная драма 2013 года «» была представлена на Кинофестивале в Торонто в 2013 году в программе «Contemporary World Cinema» (современный мировой кинематограф). В этом фильме также снялась Алисия Викандер. За этот фильм Лангсет была номинирована на премию 2014 года «Guldbagge Award for Best Screenplay» (за лучший сценарий).

Её следующий фильм называется «Эйфория», в котором Алисия Викандер снялась вместе с Евой Грин и Шарлоттой Рэмплинг. Это драма, события которой происходят в «вымышленной клинике для эвтаназии». Этот фильм — первая англоязычная работа режиссёра.

Фильмография 
 2006 — «Godkänd»
 2010 — «К чему-то прекрасному»
 2013 — «»
 2017 — «Эйфория»
 2020 — «»

Примечания

Ссылки 

 

Кинорежиссёры Швеции